Río Nevado puede referirse a:
 Río Nevado (Piuquenes), afluente del río Piuquenes en la Región de Atacama de Chile; 
 Río Nevado (Corcovado), afluente del río Corcovado en la Región de Los Lagos de Chile;
 Río Nevado (Snowbourn), en la Tierra Media creada por J. R. R. Tolkien.